Krainy i regiony:
 Marche – region administracyjny we Włoszech
 Marche – historyczna prowincja Francji

Miejscowości:
 Marche-en-Famenne – miasto w Luksemburgu
 Marche – miejscowość w Stanach Zjednoczonych, w stanie Arkansas

Biografie:
 Caspar Marche – niemiecki astronom
 Roger Marche – francuski piłkarz

Stacje metra:
 Marche – stacja metra w Mediolanie
 Marche – stacja metra w Turynie

Zobacz też 
 La Marche
 Mark
 Marke